Иван Карайовов е виден български общественик, деец на Българското Възраждане в Скопие, баща на революционера Тома Карайовов.

Биография 
Карайовов е роден в Скопие, тогава в Османската империя. Става един от водачите на борбата за самостоятелна българска църква в Скопие. След Руско-турската война Карайовов оглавява българската община и тъй като връщането на митрополит Кирил Скопски в Османската империя е станало невъзможно, Карайовов е назначен и за екзархийски наместник в Скопие.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Скопие
Членове на Скопската българска община